

Wetenschap 
De resolutie, ook wel het scheidend of oplossend vermogen genoemd, is hoe dicht waarden bij elkaar kunnen liggen zodat ze nog net gescheiden kunnen worden waargenomen. Het begrip komt in verschillende vakgebieden voor:

Natuurkunde

Optica 
 Resolutie (digitale beeldverwerking), het aantal beschikbare pixels van een apparaat in de digitale beeldverwerking
 Resolutie (optische systemen), het scheidend vermogen optische systemen
 Resolutie (radar), het onderscheidend vermogen tussen afzonderlijke objecten

Spectroscopie 
 Resolutie (spectroscopie), het kleinste verschil in golflengte dat nog onderscheiden kan worden

Akoestiek
 Resolutie (geluidsmeting), het kleinste waarneembare verschil in akoestische frequenties

Scheikunde
 Resolutie (chromatografie), de mate van scheiding tussen twee pieken in een chromatogram
 Resolutie (scheikunde), de scheiding van een racemisch mengsel in twee enantiomeren of optische isomeren

Wiskunde
 Resolutie (logica), een logische afleidingsregel 
 bij de fourieranalyse de afstand tussen de lijnen in een spectrum

Besluit
Een besluit van een of meerdere overheden, bijvoorbeeld:
 een verdrag
 een resolutie van de Verenigde Naties 
 een resolutie van de Republiek der Verenigde Nederlanden